Свинарка — жінка, що доглядає за свинями;
 Свинарка — село Уманського району Черкаської області;
 Свинарка — назва села Петропавлівка Городищенського району Черкаської області до 1916 року
 Свинарка (річка) — річка у Волинській області, притока Луги-Свинорийки.